Dit is een lijst met voor zover bekend de koningen van het koninkrijk Luang Prabang:

Koningen van Luang Prabang (1707-1975) 

 

 K
Luang Prabang
Koningen